Sorci verdi – programma televisivo italiano di Rai 2 del 2015 condotto da J-Ax.
 Sorci Verdi – denominazione della 205ª Squadriglia da Bombardamento.
 Sorci verdi – soprannome della CUS Verona.
 Sorci Verdi Band – gruppo musicale attivo all'interno della trasmissione televisiva Sorci verdi.
 Far vedere i sorci verdi – Modo di dire vedi alla pagina Glossario delle frasi fatte alla voce Far vedere i sorci verdi.